Vincenzo Botta (1818-1894) – accademico e politico piemontese, poi emigrato negli Stati Uniti d'America
 Vincenzo Botta (1984) – giocatore di calcio a 5